Miguelangel Garcia Nieto (25-05-2002 Miranda, Venezuela) más conocido artísticamente como Miguel-G es un ex-gimnasta y cantante venezolano de R&B, Pop, Hip/Hop, Etc.

Historia

Vida antes de la música 

Antes de iniciar como cantante estudio Marketing en La Universidad "IUTAR" Hijo de una docente y un técnico en refrigeración a los 18 año decide empezar su carrera como cantante

Inicios 

Inició en la música desde muy pequeño estando en grupos de canto y la Coral de su escuela no fue sino después de haberse graduado que daría sus Primeros pasos como cantante con un sencillo junto a un amigo de una producción pequeña realizada en la habitación del departamento.

Sencillos y Álbumes

Bipolaridad 

A finales de agosto del 2020 decido sacar un mini álbum de 8 temas titulado -Bipolaridad del Centro- más Hip hop y Rap.

Feelings 

A inicios de mayo del 2021 saco  -Feelings- ya variando más de género entre el R&B, Hip Hop, el Soft Pop que tendría temas tales como "Soledad" "Depresión" donde se daría a conocer más como artista.

The International 

A finales de 2021 saca su más reciente mixtape titulado -The international- que cuenta con una variedad de temas y de idiomas tales como: inglés, ruso, japonés, italiano, con el cual se dio a conocer a un nivel más extenso globalmente

Sencillos 

Previo y posteriormente al álbum -The International- hubo una variedad de Singles como "Text Me Back" , "Why" y "Viaje a Sullana"  Habiendo también 2 colaboraciones con artistas como Josh y Roimer Torres

Actualidad, Inicios Con MAUE y Nuevo Álbum

Actualidad 

A inicios de 2022 Lanza su sencillo "Selfie" Para dar Inicio a una nueva era musical en su carrera

Inicios Con MAUE 

Ingresa a MAUE El 18 de febrero del 2022, empieza a trabajar bajo el sello discográfico siendo MaJo Sandoval su mánager donde debutó como artista de dicho sello con el Sencillo "ONE MORE TIME"

Fuck With The Demon 

"Fuck With The Demon" como él mencionó en una entrevista a "Radio Capital Caracas" será un álbum que definirá una nueva era siendo Dark Pop el género principal de este álbum

Galería 

Hombres
Músicos de Venezuela
Músicos de rock de Venezuela
Músicos de pop
Músicos de rap
Músicos de hip hop
Músicos de pop rock
Músicos de indie pop
Músicos de rhythm and blues